Ганзак, Гандзак:
 Ганзак — персидское название города Гянджа.
 Ганзак — древний город на северо-западе Ирана.
 Гандзак — село в Гехаркуникской области Армении.

См. также

Примечания